Giant Steps – album Johna Coltrane’a
 Giant Steps – album The Boo Radleys
 Giant Steps – album Tommy’ego Flanagana